Veliš is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Veliš (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Veliš (okres Jičín), gemeente in okres Jičín